Di seguito una lista di asteroidi dal numero 77001 al 78000 con data di scoperta e scopritore.

77001-77100 

|-
| 77001 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77002 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77003 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77004 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77005 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77006 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77007 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77008 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77009 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77010 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77011 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77012 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77013 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77014 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77015 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77016 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77017 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77018 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77019 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77020 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77021 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77022 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77023 - ||  || 2 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77024 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77025 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77026 - ||  || 1 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77027 - ||  || 1 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77028 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77029 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77030 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77031 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77032 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77033 - ||  || 2 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77034 - ||  || 5 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77035 - ||  || 13 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77036 - ||  || 14 febbraio 2001 || K. Korlević
|-
| 77037 - ||  || 15 febbraio 2001 || J. M. Roe
|-
| 77038 - ||  || 15 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 77039 - ||  || 15 febbraio 2001 || Kleť
|-
| 77040 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77041 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77042 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77043 - ||  || 15 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 77044 Galera-Rosillo||  || 15 febbraio 2001 || La Palma
|-
| 77045 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77046 - ||  || 3 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77047 - ||  || 15 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77048 - ||  || 12 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77049 - ||  || 1 febbraio 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 77050 - || 2001 DB || 16 febbraio 2001 || Črni Vrh
|-
| 77051 - || 2001 DL || 16 febbraio 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77052 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 77053 - ||  || 16 febbraio 2001 || K. Korlević
|-
| 77054 - ||  || 16 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 77055 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77056 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77057 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77058 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77059 - ||  || 20 febbraio 2001 || J. M. Roe
|-
| 77060 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77061 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77062 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77063 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77064 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77065 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77066 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77067 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77068 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77069 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77070 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77071 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77072 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77073 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77074 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77075 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77076 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77077 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77078 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77079 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77080 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77081 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77082 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77083 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77084 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77085 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77086 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77087 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77088 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77089 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77090 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77091 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77092 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77093 - ||  || 20 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 77094 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77095 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77096 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77097 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77098 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 77099 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77100 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|}

77101-77200 

|-
| 77101 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77102 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77103 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77104 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77105 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77106 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77107 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77108 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77109 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77110 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77111 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77112 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77113 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77114 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77115 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77116 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77117 - ||  || 20 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77118 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77119 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 77120 - ||  || 26 febbraio 2001 || T. Kobayashi
|-
| 77121 - ||  || 24 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 77122 - ||  || 24 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 77123 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 77124 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 77125 - ||  || 27 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 77126 - ||  || 21 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 77127 - ||  || 19 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77128 - ||  || 19 febbraio 2001 || NEAT
|-
| 77129 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77130 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77131 - ||  || 17 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77132 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77133 - ||  || 16 febbraio 2001 || LINEAR
|-
| 77134 - ||  || 16 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 77135 - ||  || 16 febbraio 2001 || LONEOS
|-
| 77136 Mendillo ||  || 26 febbraio 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 77137 - ||  || 20 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 77138 Puiching || 2001 EN || 2 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77139 - || 2001 EY || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77140 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77141 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77142 - ||  || 1 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77143 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77144 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77145 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77146 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77147 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77148 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77149 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77150 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77151 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77152 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77153 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77154 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77155 - ||  || 2 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77156 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77157 - ||  || 2 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77158 - ||  || 15 marzo 2001 || P. G. Comba
|-
| 77159 - ||  || 15 marzo 2001 || Marxuquera
|-
| 77160 - ||  || 13 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77161 - ||  || 14 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77162 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77163 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77164 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77165 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77166 - ||  || 15 marzo 2001 || Needville
|-
| 77167 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77168 - ||  || 15 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77169 - ||  || 15 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77170 - ||  || 15 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77171 - ||  || 4 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77172 - ||  || 14 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77173 - ||  || 2 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77174 - || 2001 FW || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77175 - ||  || 19 marzo 2001 || J. Broughton
|-
| 77176 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77177 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77178 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77179 - ||  || 19 marzo 2001 || P. G. Comba
|-
| 77180 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77181 - ||  || 16 marzo 2001 || Needville
|-
| 77182 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77183 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77184 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77185 Cherryh ||  || 20 marzo 2001 || D. Wells, A. Cruz
|-
| 77186 - ||  || 20 marzo 2001 || J. Broughton
|-
| 77187 - ||  || 22 marzo 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 77188 - ||  || 22 marzo 2001 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 77189 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77190 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77191 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77192 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77193 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77194 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77195 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77196 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77197 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77198 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77199 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77200 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|}

77201-77300 

|-
| 77201 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77202 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77203 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77204 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77205 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77206 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77207 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77208 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77209 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77210 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77211 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77212 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77213 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77214 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77215 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77216 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77217 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77218 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77219 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77220 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77221 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77222 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77223 - ||  || 18 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77224 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77225 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77226 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77227 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77228 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77229 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77230 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77231 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77232 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77233 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77234 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77235 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77236 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77237 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77238 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77239 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77240 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77241 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77242 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77243 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77244 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77245 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77246 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77247 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77248 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77249 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77250 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77251 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77252 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77253 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77254 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77255 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77256 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77257 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77258 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77259 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77260 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77261 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77262 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77263 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77264 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77265 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77266 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77267 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77268 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77269 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77270 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77271 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77272 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77273 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77274 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77275 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77276 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77277 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77278 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77279 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77280 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77281 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77282 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77283 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77284 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77285 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77286 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77287 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77288 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77289 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77290 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77291 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77292 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77293 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77294 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77295 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77296 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77297 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77298 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77299 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77300 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|}

77301-77400 

|-
| 77301 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77302 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77303 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77304 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77305 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77306 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77307 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77308 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77309 - ||  || 21 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77310 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77311 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77312 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77313 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77314 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77315 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77316 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77317 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77318 Danieltsui ||  || 27 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77319 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77320 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77321 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77322 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77323 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77324 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77325 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77326 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77327 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77328 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77329 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77330 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77331 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77332 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77333 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77334 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77335 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77336 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77337 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77338 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77339 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77340 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77341 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77342 - ||  || 17 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77343 - ||  || 17 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77344 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77345 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77346 - ||  || 18 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77347 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77348 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77349 - ||  || 19 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77350 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77351 - ||  || 27 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77352 - ||  || 27 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77353 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77354 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77355 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77356 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77357 - ||  || 26 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77358 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77359 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77360 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77361 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77362 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77363 - ||  || 31 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77364 - ||  || 31 marzo 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77365 - ||  || 20 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77366 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77367 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77368 - ||  || 20 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77369 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77370 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77371 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77372 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77373 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77374 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77375 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77376 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77377 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77378 - ||  || 21 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77379 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77380 - ||  || 21 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77381 - ||  || 23 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77382 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77383 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77384 - ||  || 23 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77385 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77386 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77387 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77388 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77389 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77390 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77391 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77392 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77393 - ||  || 26 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77394 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77395 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77396 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77397 - ||  || 29 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77398 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77399 - ||  || 29 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77400 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|}

77401-77500 

|-
| 77401 - ||  || 18 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77402 - ||  || 22 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 77403 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77404 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77405 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77406 - ||  || 24 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77407 - ||  || 24 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77408 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77409 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77410 - ||  || 24 marzo 2001 || NEAT
|-
| 77411 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77412 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77413 - ||  || 31 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77414 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77415 - ||  || 16 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77416 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77417 - ||  || 20 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77418 - ||  || 18 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77419 - ||  || 19 marzo 2001 || LINEAR
|-
| 77420 - ||  || 23 marzo 2001 || LONEOS
|-
| 77421 - || 2001 GB || 1 aprile 2001 || L. Robinson
|-
| 77422 - || 2001 GH || 1 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77423 - || 2001 GM || 1 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77424 - || 2001 GO || 1 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77425 - || 2001 GY || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77426 - ||  || 14 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77427 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77428 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77429 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77430 - ||  || 13 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77431 - ||  || 14 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77432 - ||  || 14 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77433 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77434 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77435 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77436 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77437 - ||  || 15 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77438 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77439 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77440 - ||  || 15 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77441 Jouve || 2001 HU || 18 aprile 2001 || Saint-Véran
|-
| 77442 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77443 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77444 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77445 - ||  || 17 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77446 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77447 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77448 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77449 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77450 - ||  || 18 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77451 - ||  || 18 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77452 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77453 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77454 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77455 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77456 - ||  || 16 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77457 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77458 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77459 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77460 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77461 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77462 - ||  || 24 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77463 - ||  || 25 aprile 2001 || Powell
|-
| 77464 - ||  || 22 aprile 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 77465 - ||  || 26 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77466 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77467 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77468 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77469 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77470 - ||  || 27 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77471 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77472 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77473 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77474 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77475 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77476 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77477 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77478 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77479 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77480 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77481 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77482 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77483 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77484 - ||  || 26 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77485 - ||  || 28 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77486 - ||  || 28 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77487 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77488 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77489 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77490 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77491 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77492 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77493 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77494 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77495 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77496 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77497 - ||  || 29 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77498 - ||  || 30 aprile 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77499 - ||  || 26 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77500 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|}

77501-77600 

|-
| 77501 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77502 - ||  || 16 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77503 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77504 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77505 - ||  || 17 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77506 - ||  || 18 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77507 - ||  || 18 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77508 - ||  || 19 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77509 - ||  || 19 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77510 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77511 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77512 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77513 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77514 - ||  || 21 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77515 - ||  || 22 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77516 - ||  || 23 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77517 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77518 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77519 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77520 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77521 - ||  || 23 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77522 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77523 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77524 - ||  || 24 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77525 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77526 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77527 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77528 - ||  || 25 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77529 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77530 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77531 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77532 - ||  || 24 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77533 - ||  || 24 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 77534 - ||  || 24 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77535 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77536 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77537 - ||  || 26 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77538 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77539 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77540 - ||  || 27 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77541 - ||  || 27 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77542 - ||  || 30 aprile 2001 || LINEAR
|-
| 77543 - ||  || 25 aprile 2001 || LONEOS
|-
| 77544 - ||  || 27 aprile 2001 || NEAT
|-
| 77545 - ||  || 12 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77546 - ||  || 11 maggio 2001 || NEAT
|-
| 77547 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 77548 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 77549 - ||  || 10 maggio 2001 || NEAT
|-
| 77550 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77551 - ||  || 14 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 77552 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77553 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77554 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77555 - ||  || 15 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 77556 - ||  || 15 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77557 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 77558 - ||  || 15 maggio 2001 || NEAT
|-
| 77559 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77560 Furusato ||  || 17 maggio 2001 || Saji
|-
| 77561 - ||  || 16 maggio 2001 || R. A. Tucker
|-
| 77562 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77563 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77564 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77565 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77566 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77567 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77568 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77569 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77570 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77571 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77572 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77573 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77574 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77575 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77576 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77577 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77578 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77579 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77580 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77581 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77582 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77583 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77584 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77585 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77586 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77587 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77588 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77589 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77590 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77591 - ||  || 21 maggio 2001 || Spacewatch
|-
| 77592 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77593 - ||  || 22 maggio 2001 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 77594 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77595 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77596 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77597 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77598 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77599 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77600 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|}

77601-77700 

|-
| 77601 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77602 - ||  || 17 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77603 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77604 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77605 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77606 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77607 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77608 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77609 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77610 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77611 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77612 - ||  || 18 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77613 - ||  || 21 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77614 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77615 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77616 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77617 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77618 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77619 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77620 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77621 Koten ||  || 25 maggio 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 77622 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77623 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77624 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77625 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77626 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77627 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77628 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77629 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77630 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77631 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77632 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77633 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77634 - ||  || 18 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77635 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77636 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77637 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77638 - ||  || 23 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77639 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77640 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77641 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77642 - ||  || 26 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77643 - ||  || 16 maggio 2001 || NEAT
|-
| 77644 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77645 - ||  || 30 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77646 - ||  || 27 maggio 2001 || NEAT
|-
| 77647 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77648 - ||  || 22 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77649 - ||  || 22 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77650 - ||  || 24 maggio 2001 || LONEOS
|-
| 77651 - ||  || 24 maggio 2001 || NEAT
|-
| 77652 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77653 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77654 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77655 - ||  || 24 maggio 2001 || LINEAR
|-
| 77656 - ||  || 13 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 77657 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77658 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77659 - ||  || 12 giugno 2001 || Spacewatch
|-
| 77660 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77661 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77662 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 77663 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 77664 - ||  || 12 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77665 - ||  || 12 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77666 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 77667 - ||  || 15 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77668 - ||  || 15 giugno 2001 || LINEAR
|-
| 77669 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77670 - ||  || 27 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77671 - ||  || 23 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77672 - ||  || 28 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 77673 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77674 - ||  || 25 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77675 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77676 - ||  || 28 giugno 2001 || NEAT
|-
| 77677 - ||  || 16 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 77678 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 77679 - ||  || 20 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 77680 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 77681 - ||  || 27 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 77682 - ||  || 29 giugno 2001 || LONEOS
|-
| 77683 - || 2001 NN || 9 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77684 - || 2001 NO || 9 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77685 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77686 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77687 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77688 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77689 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77690 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77691 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77692 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77693 - ||  || 14 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77694 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77695 - ||  || 12 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77696 Patriciann ||  || 18 luglio 2001 || R. Clingan
|-
| 77697 - ||  || 19 luglio 2001 || J. Broughton
|-
| 77698 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77699 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77700 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|}

77701-77800 

|-
| 77701 - ||  || 17 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77702 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77703 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77704 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77705 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77706 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77707 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77708 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77709 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77710 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77711 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77712 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77713 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77714 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77715 - ||  || 16 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77716 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77717 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77718 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77719 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77720 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77721 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77722 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77723 - ||  || 22 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77724 - ||  || 16 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77725 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77726 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77727 - ||  || 24 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77728 - ||  || 25 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77729 - ||  || 17 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77730 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77731 - ||  || 19 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77732 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77733 - ||  || 21 luglio 2001 || Spacewatch
|-
| 77734 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77735 - ||  || 19 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77736 - ||  || 26 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77737 - ||  || 29 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77738 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77739 - ||  || 20 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77740 - ||  || 21 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77741 - ||  || 27 luglio 2001 || LONEOS
|-
| 77742 - ||  || 27 luglio 2001 || W. Bickel
|-
| 77743 - ||  || 23 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77744 - ||  || 27 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77745 - ||  || 30 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 77746 - ||  || 31 luglio 2001 || LINEAR
|-
| 77747 - ||  || 31 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77748 - ||  || 18 luglio 2001 || NEAT
|-
| 77749 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77750 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77751 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77752 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77753 - ||  || 8 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77754 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77755 Delémont ||  || 13 agosto 2001 || Vicques
|-
| 77756 - ||  || 9 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77757 - ||  || 13 agosto 2001 || T. Pauwels
|-
| 77758 - ||  || 10 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77759 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77760 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77761 - ||  || 11 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77762 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77763 - ||  || 15 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77764 - ||  || 3 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77765 - ||  || 7 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77766 - ||  || 14 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77767 - ||  || 13 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77768 - || 2001 QM || 16 agosto 2001 || J. Broughton
|-
| 77769 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77770 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77771 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77772 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77773 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77774 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77775 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77776 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77777 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77778 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77779 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77780 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77781 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77782 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77783 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77784 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77785 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77786 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77787 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77788 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77789 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77790 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77791 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77792 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77793 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77794 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77795 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77796 - ||  || 20 agosto 2001 || C. Wolfe
|-
| 77797 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77798 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77799 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77800 - ||  || 16 agosto 2001 || NEAT
|}

77801-77900 

|-
| 77801 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77802 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77803 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77804 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77805 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77806 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77807 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77808 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77809 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77810 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77811 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77812 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77813 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77814 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77815 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77816 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77817 - ||  || 22 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77818 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77819 - ||  || 25 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77820 - ||  || 27 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77821 - ||  || 26 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77822 - ||  || 21 agosto 2001 || Spacewatch
|-
| 77823 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77824 - ||  || 21 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77825 - ||  || 22 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77826 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77827 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77828 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77829 - ||  || 23 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77830 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77831 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77832 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77833 - ||  || 24 agosto 2001 || LONEOS
|-
| 77834 - ||  || 24 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77835 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77836 - ||  || 25 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77837 - ||  || 20 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77838 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77839 - ||  || 20 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77840 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77841 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77842 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77843 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77844 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77845 - ||  || 19 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77846 - ||  || 18 agosto 2001 || NEAT
|-
| 77847 - ||  || 17 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77848 - ||  || 16 agosto 2001 || LINEAR
|-
| 77849 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77850 - ||  || 7 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77851 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77852 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77853 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77854 - ||  || 8 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77855 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77856 Noblitt ||  || 11 settembre 2001 || Oakley
|-
| 77857 - ||  || 10 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77858 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77859 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77860 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77861 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77862 - ||  || 15 settembre 2001 || NEAT
|-
| 77863 - ||  || 7 settembre 2001 || R. A. Tucker
|-
| 77864 - ||  || 7 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 77865 - ||  || 8 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 77866 - ||  || 10 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 77867 - ||  || 14 settembre 2001 || NEAT
|-
| 77868 - ||  || 12 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77869 - || 2001 SA || 16 settembre 2001 || P. G. Comba
|-
| 77870 MOTESS || 2001 SM || 16 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 77871 - ||  || 19 settembre 2001 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 77872 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77873 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77874 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77875 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77876 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77877 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77878 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77879 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77880 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77881 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77882 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77883 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77884 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77885 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77886 - ||  || 22 settembre 2001 || G. Hug
|-
| 77887 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77888 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77889 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77890 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77891 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77892 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77893 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77894 - ||  || 24 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 77895 - ||  || 16 settembre 2001 || NEAT
|-
| 77896 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77897 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 77898 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 77899 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 77900 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|}

77901-78000 

|-
| 77901 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77902 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77903 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77904 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77905 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77906 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77907 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 77908 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 77909 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77910 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77911 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77912 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 77913 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 77914 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 77915 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 77916 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 77917 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 77918 - ||  || 25 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 77919 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 77920 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 77921 - ||  || 15 marzo 2002 || J. Nomen
|-
| 77922 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 77923 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 77924 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 77925 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 77926 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 77927 - ||  || 21 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 77928 - ||  || 6 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77929 - ||  || 14 aprile 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77930 - ||  || 8 aprile 2002 || W. Bickel
|-
| 77931 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77932 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77933 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77934 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77935 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77936 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77937 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77938 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77939 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77940 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77941 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77942 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77943 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77944 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77945 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77946 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77947 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77948 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77949 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77950 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77951 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77952 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77953 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77954 - ||  || 4 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 77955 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77956 - ||  || 21 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 77957 - ||  || 16 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77958 - ||  || 21 aprile 2002 || F. B. Zoltowski
|-
| 77959 - ||  || 29 aprile 2002 || NEAT
|-
| 77960 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77961 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 77962 - ||  || 3 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77963 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77964 - ||  || 4 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77965 - ||  || 1 maggio 2002 || NEAT
|-
| 77966 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77967 - ||  || 5 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77968 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 77969 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 77970 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77971 Donnolo ||  || 7 maggio 2002 || Tenagra II
|-
| 77972 - ||  || 2 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 77973 - ||  || 6 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 77974 - ||  || 8 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77975 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 77976 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 77977 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 77978 - ||  || 8 maggio 2002 || NEAT
|-
| 77979 - ||  || 9 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77980 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77981 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77982 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77983 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77984 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77985 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77986 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77987 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77988 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77989 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77990 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77991 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77992 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77993 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77994 - ||  || 10 maggio 2002 || W. K. Y. Yeung
|-
| 77995 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77996 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77997 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77998 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 77999 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 78000 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0077001